Douve peut désigner :

Vie courante 
 la douve, le fossé autour d’un château ;
 la douve, une planche de bois utilisée pour la fabrication du corps d’un tonneau.

Toponymes 
 La Douve, sommet des Préalpes vaudoises, en Suisse.

Hydronymes 
 la Douve, un affluent de la Lys, situé en Belgique ;
 la Douve, cours d’eau côtier situé dans le Cotentin (Normandie, France), théâtre de combats historiques, notamment ceux du , lors du débarquement américain à Utah Beach.

Sciences naturelles 
 la Grande douve, plante herbacée de la famille des Renonculacées ;
 la douve, notamment la petite douve du foie ou la grande douve du foie, un ver parasite trématode localisé dans le foie et les canaux biliaires du mouton et d’autres animaux, parfois de l'homme, chez qui il provoque des distomatoses.

Homonymie d'hydronyme